Patryk Brzeziński (Poznań, 30 de octubre de 1984) es un deportista polaco que compitió en piragüismo en la modalidad de eslalon y en remo. Ganó dos medallas en el Campeonato Europeo de Piragüismo en Eslalon, plata en 2010 y bronce en 2009, ambas en la prueba de C2 por equipos.

Palmarés internacional

Referencias 

Brzezinski, Patryk
Nacidos en Poznan